Шиловская — деревня в Плесецком районе Архангельской области. Входит в состав Оксовского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 1 километре от Оксовского.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Плесецкого района